Виктор Григорьевич Дроботько (; 23 ноября 1885, Дегтяри — 10 сентября 1966, Киев) — украинский советский учёный-микробиолог, доктор биологических наук (1936), профессор (1945), академик АН УССР (1948), заслуженный деятель науки УССР (1966). Создатель новых антибиотиков (иманин, новоиманин).

Биография 
Родился в семье фельдшера. В 1913 году окончил медицинский факультет Императорского Киевского университета Св. Владимира.

Работал земским врачом. В 1925—1931 — научный сотрудник Киевского бактериологического института.

С 1931 года работал в Институте микробиологии им. Д. К. Заболотного в Киеве. В 1944—1962 — директор этого института.

Научная деятельность 
В. Г. Дроботько — автор более 100 научных трудов по вопросам химиотерапии инфекционных заболеваний, микробиологии риносклеромы, метаболизма бактерий желудочно-тифозной группы, пищевых отравлений, антибиотиков растительного происхождения и др.

Под руководством В. Г. Дроботько была раскрыта природа неизвестного до тех пор грибкового заболевания лошадей — стахиботриотоксикоза, разработаны эффективные меры борьбы с ним.

Учёный занимался проблемой фитонцидов; вместе с сотрудниками получил несколько новых антибиотиков, в том числе иманин и новоиманин, которые широко используются в медицинской практике при лечении ожогов, процессов нагноения и т. п., разработал методы дифференцированной окраски микроорганизмов, синтетические питательные среды, сконструировал удобный и простой фильтр для работы с фагом.

Награды 
 орден Ленина (23.01.1948)

См. также 
 Фитонциды

Ссылки 
 Віктор Дроботько
 Ордена 
 Дроботько 

Персоналии по алфавиту
Учёные по алфавиту
Учёные СССР
Учёные Украины
Доктора биологических наук
Действительные члены АН УССР
Микробиологи СССР
Микробиологи Украины
Выпускники медицинского факультета Киевского университета
Родившиеся в 1885 году
Родившиеся 23 ноября
Родившиеся в Сребнянском районе
Умершие в Киеве
Умершие в 1966 году
Умершие 10 сентября